Le terme de crise alimentaire est utilisé pour plusieurs phénomènes différents, qui touchent la santé et l’alimentation :
 une crise alimentaire est une intoxication alimentaire très répandue, qui touche plusieurs dizaines de personnes, ou davantage, et qui a un large impact médiatique ;
 une crise alimentaire, notamment dans les pays les moins avancés, conduit à une situation de pénurie, voire de disette et de famine.Voir notamment les articles sur la crise alimentaire mondiale de 2007-2008, la crise alimentaire au Malawim la crise alimentaire de 2011 dans la Corne de l'Afrique et la crise alimentaire de 2022.

Notes et références

Voir aussi  
 Peur alimentaire
 Sécurité alimentaire

Intoxication alimentaire
Famine